Bolimów (plaats), plaats in Polen
 Bolimów (gemeente), gemeente in Polen